Переброды (Житомирская область) — село на Украине.
 Переброды (Ровненская область) — село на Украине.